Usoz ist der Familienname von

 Luis María Usoz (1932–1992), spanischer Hockeyspieler
 Pablo Usoz (* 1968), spanischer Hockeyspieler